Місто над Сулою — історично-мистецький альманах про місто Заводське (Червонозаводське) на Полтавщині, над створенням якого працювали: головний редактор і упорядник М.М. Сова, рецензенти О.М. Стельник, В.А. Семенко, музичний редактор О.П. Корнієнко, художній редактор О.П. Глушко. Книга вперше побачила світ у місті Полтава в 2005 році у видавництві "АСМІ". Вважається однією з перших книг про місто Червонозаводське.

Короткий опис 
У нарисі подається історико-краєзнавча характеристика Лохвицького краю. Йдеться про заснування і розвиток міста Заводського (Червонозаводського), його визначні етапи. Значна увага приділена висвітленню духовного багатства міста - освіти, науки, культури, образотворчого, прикладного та сценічного мистецтва. Зі сторінок книги можна дізнатися про поетів, художників, композиторів та творчу спільноту міста.

Історія 
Попередні видання аналогічного складу не мали такої інформаційної наповнюваності. Разом з тим, потреба в ґрунтовному історико-краєзнавчому, господарсько-довідковому матеріалі не лише збереглася, а й значно зросла. Беручи це до уваги, редколегія цієї книги зібрала великий обсяг матеріалу, забезпечивши його різноплановість, збільшення числа авторів за рахунок здібних, талановитих майстрів поетичного слова, образотворчого, прикладного та музичного мистецтва.

Призначення 
Книга "Місто над Сулою" розрахована на зацікавленість учнівської молоді, вчителів, викладачів, студентів, краєзнавців, а також тих, кого цікавить минуле та сучасне Лохвицького краю.

Зміст 
На початку книги публікується "Величальна місту" — музична композиція, створена Олексієм Корнієнком та Сергієм Малишком, яка тривалий час слугувала гімном місту. В книгу вміщені історико-географічні відомості про досліження та археологічні пошуки, які відбувалися на території міста Червонозаводського та прилеглих територіях. Детально висвітлена історія міста в роки фашистської окупації та його наступне відродження. Становлення цукрокомбінату, виникнення суміжних підприємств, винахідницька робота жителів міста, історія відкриття хлібозаводу, залізничної станції Сула, приладобудівного заводу ВАТ "Склоприлад", комбікормового заводу. Описуються робота навчальних закладів, шкіл, технікуму, професійно-технічого училища, дитячих садочків.

Зібрані історичні відомості про побут і культуру Червонозаводського. У книзі автори детально звертають увагу на мистецьку діяльність міста. Тут зібрані маловідомі твори не тільки професійних композиторів, художників та скульпторів, які працювали в місті, а й аматорів мистецтва. Наданий короткий опис творчості кожного з презентованих діячів та його біографічні дані. В книзі публікуються унікальні світлини періоду становлення міста.

Примітки 

Література
Книги
Періодичні видання
Друковані видання
Українські книги